De Koeweitse voetbalbeker 1996 (Emir Cup) was de 35ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 11 mei 1996 en eindigde op 24 mei 1996. Al-Arabi won de beker voor de tiende keer in de clubgeschiedenis door Al Jahra in de eindstrijd met 2–1 te verslaan.

Schema

1995
Koeweit